Maksim Andreïevitch Lazarev - en russe :  - (né le  à Kazan) est un hockeyeur international russe.

Biographie 
Formé au Ak Bars Kazan, Lazarevv rejoint les Screaming Eagles du Cap-Breton en 2013.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2012-2013 || Bars Kazan || MHL || 32 || 9 || 10 || 19 || 6 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2013-2014 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 43 || 13 || 18 || 31 || 12 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 65 || 36 || 44 || 80 || 24 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 52|| 30|| 45|| 75|| 10|| 11|| 5|| 10|| 15|| 4
|-
| 2016-2017 || Ak Bars Kazan || KHL ||35 ||3 ||1 ||4 ||8 ||10 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2016-2017 || Bars Kazan || VHL || 20 || 3 || 5 || 8 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Irbis Kazan || MHL ||- ||- ||- ||- ||- || 2 || 0 || 1 || 1 || 0

Au niveau international 

|-
|2013|| align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans de hockey ||6||5||5||10||8|| || align="left"| 
|-
|2016|| align="left"| Championnat du monde junior || 7||| 2|| 4|| 6|| 2|| -4|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en janvier 1996
Attaquant de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage des Ak Bars Kazan
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Sarov
Naissance à Kazan